Kořist může být:
 kořist – biologický pojem, oběť dravce
 válečná kořist – válečný majetkový prospěch
 Kořist (Crichton) – román amerického spisovatele Michaela Crichtona z roku 2003
 Kořist tygra – dokumentární film BBC z roku 2008
 Predátor: Kořist – pátý film sci-fi série Predátor  z roku 2022